Grabenhorst ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Grabenhorst (1899–1997), deutscher Schriftsteller
 Karl Grabenhorst (1896–1983), deutscher Architekt und Baubeamter

Siehe auch:
 Gravenhorst